Le sigle Cojep peut désigner :
 le Conseil pour la Justice, l'Égalité et la Paix (COJEP), né en 1992 à Belfort, une ONG internationale. Il est issu du mouvement politico-religieux turc Millî Görüş (Vision nationale) et présenté par de nombreuses sources comme un relais de l'AKP ou . 
 la Coordination des jeunes patriotes fondée en Côte d'Ivoire en 2001 par Charles Blé Goudé.

Notes et références 

Sigle de 5 caractères